Alfons 4. af Aragonien (2. november 1299 – 24. januar 1336), kaldet Alfons den Gode (, , ) var konge af Aragonien, Valencia og Sardinien samt greve af Barcelona fra 1327 til 1336. Han blev født i Napoli som den anden søn af Jakob 2. og Blanca af Anjou. Under hans styre blev den Aragonske Krone udvidet med grevskabet Urgell, hertugdømmet Athen og hertugdømmet Neopatria.

Under hans fars styre var han kronens prokurator. Han blev gift med Teresa d'Entença, arving til Urgell, i 1314 i Lleida. I 1323–1324 erobrede han Sardinien. Han blev tronarving, da hans ældre bror Jakob fraskrev sig sine rettigheder for at blive munk. I 1329 indledte han en langvarig krig med Republikken Genova. Byen Sassari på Sardinien have overgivet sig i 1323, men gjorde oprør tre gange og Genova gjorde også krav på byen.

Efter han blev enkemand i 1327, giftede Alfons sig i februar 1329 med Leonora af Kastilien (1308–1359), der var trolovet med hans bror Jakob, som havde nægtet at fuldbyrde ægteskabet. Hun var søster til Alfons 11. af Kastilien. I de sidste år af sit liv favoriserede han sin anden kone, hvilket førte til en konflikt med hans søn af første ægteskab, den senere Peter 4.

Børn
Med Teresa d'Entença:
 Alfons (1315–1317)
 Constance (1318–1346), gift i 1336 med Jakob 3. af Mallorca.
 Peter 4. (1319–1387), tronfølger.
 Jakob 1., greve af Urgell (1321–1347), arvede også Entença og Antillon.
 Elizabeth (1323–1327).
 Frederik (1325-døde ung).
 Sancho (1327), levede kun få dage.

Med Leonora af Kastilien:
 Ferdinand (1329–1363), Markgreve af Tortosa og herre af Albarracín og Fraga; gift med Maria, Markgrevinde af Tortosa.
 Johan (1331–1358), Herre af Elche, Biel og Bolsa, gift 1355 med Isabel Núñez de Lara (datter af Juan Núñez 3. de Lara) og blev dræbt efter ordre fra hans fætter Peter af Kastilien.

Stamtavle

Noter

Referencer
 Diccionario universal de historia y de geografía, p. 152. By Lucas Alamán, Manuel Orozco y Berra
 Medieval Iberia: an encyclopedia, Ed. E. Michael Gerli, Samuel G. Armistead, Routledge, 2003.
 O'Callaghan,  Joseph F., A History of Medieval Spain, Cornell University Press, 1975.

|-

|-

|-

Huset Barcelona
Kongelige fra Spanien
Konger af Aragonien
Alfons 02
Alfons 01
Alfons 03
Grever af Urgell
Fyrster fra middelalderen
Katolske monarker
Personer fra Napoli